Ipueiras (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Ipueiras (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins